Settle steht für:
 Settle (North Yorkshire), Stadt in North Yorkshire, Vereinigtes Königreich
 Settle Junction, stillgelegter Bahnhof, Beginn der Bahnstrecke Settle–Carlisle
 Settle (Album), das Debütstudioalbum des britischen House-Duos Disclosure

Settle ist der Familienname folgender Personen:
 Elkanah Settle (1648–1724), englischer Schriftsteller
 Evan E. Settle (1848–1899), US-amerikanischer Politiker
 Jimmy Settle (1874–19??), englischer Fußballspieler 
 John Settle (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler 
 Keala Settle (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Mary Lee Settle (1918–2005), US-amerikanische Schriftstellerin
 Matthew Settle (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Settele